Ministerie van Volksgezondheid (Azerbeidzjan), een ministerie in Azerbeidzjan
 Ministerie van Volksgezondheid (België), een voormalig ministerie in België
 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, opvolger van het Belgisch Ministerie 
 Ministerie van Volksgezondheid (Italië), een ministerie in Italië
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands ministerie 
 Ministerie van Volksgezondheid (Oekraïne), een ministerie in Oekraïne
 Ministerie van Volksgezondheid (Suriname), een ministerie in Suriname
 Ministerie van Volksgezondheid (Verenigd Koninkrijk), een ministerie in het Verenigd Koninkrijk
 United States Department of Health and Human Services, het Amerikaans Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken